Pomaro steht für:

 Pomaro Monferrato, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont
 Pomaro Piacentino, ein Ortsteil der italienischen Gemeinde Piozzano ist eine italienische Gemeinde in der Provinz Piacenza in der Emilia-Romagna